Турян:

 Турян — село в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Смолян. 
 Турян, Леон (1879—1933) — примас Восточной Епархии Армянской апостольской церкви США